Miejscowości w Anglii:
 Ham – miejscowość w hrabstwie Devon, w dystrykcie East Devon
 Ham – miejscowość w hrabstwie Devon, w Plymouth
 Ham – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire, w dystrykcie Cheltenham
 Ham – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire, w dystrykcie Stroud
 Ham – miejscowość w hrabstwie Kent
 Ham – miejscowość w hrabstwie Somerset, w dystrykcie Somerset West and Taunton, w civil parish Creech St Michael
 Ham – miejscowość w hrabstwie Somerset, w dystrykcie Mendip
 Ham – miejscowość w hrabstwie Somerset, w dystrykcie South Somerset
 Ham – miejscowość w hrabstwie Somerset, w dystrykcie Somerset West and Taunton, w civil parish West Buckland
 Ham – miejscowość w hrabstwie Wiltshire
 Ham – dzielnica Londynu

Inne miejscowości:
 Ham – gmina w Belgii
 Ham – miasto we Francji, w regionie Pikardia
 Ham – miasto biblijne

Inne:
 HAM – oznaczenie IATA Portu lotniczego Hanburg
 HAM, HAM Radio – określenie krótkofalarstwa
 Amiga HAM – tryb graficzny Amigi
 HAM – pseudonim polskiego felietonisty Jana Zbigniewa Słojewskiego
 Ham Eun-jung – południowokoreańska piosenkarka
 Ham – szympans, uczestniczący w 1961 w locie kosmicznym Mercury-Redstone 2

Zobacz też 
 Le Ham